Лука Вальдшмидт (; ) — немецкий футболист, нападающий клуба «Вольфсбург» и сборной Германии.

Клубная карьера 
С 14 лет Вальдшмидт находится в системе «Айнтрахт (Франкфурт)». 25 апреля 2014 года подписал с командой свой первый профессиональный контракт до 30 июня 2017 года.

25 апреля 2015 года дебютировал в Бундеслиге, в поединке 30 тура против дортмундской «Боруссии», выйдя на замену на 73-й минуте вместо Сонни Киттеля. До конца сезона ещё дважды выходил под конец встреч. В сезоне 2015/16 появлялся на поле значительно чаще. В общей сложности в Бундеслиге футболист провёл 15 матчей, результативными действиями не отмечался.

Перед началом сезона 2016/17 Вальдшмидт перешёл в «Гамбург», подписав с клубом контракт на 4 года.

1 июля 2018 года Лука Вальдшмидт перешёл во «Фрайбург».

Международная карьера 
С 2011 года привлекался в молодёжные и юношеские сборные Германии.

Летом 2019 года Марко был приглашён в сборную для участия в чемпионате Европы среди молодёжных команд, который состоялся в Италии. В первом матче в группе против Дании он отличился голом на 65-й минуте и его команда победила 3:1. Во втором матче в группе против Сербии он сумел оформить хет-трик и принёс победу Германии 6:1. В третьем матче вновь отличился забитым голом на 14-й минуте, а сборная сыграла вничью с Австрией (1:1). В полуфинале забил два мяча в ворота Румынии, а его команда победила 4:2 и вышла в финал. Стал лучшим бомбардиром турнира, забив 7 голов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль игрока на сайте Fussballdaten.de
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Айнтрахт II» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Гамбург II»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Вольфсбург»